John Warburton Paul (1916–2004) – brytyjski wojskowy i urzędnik kolonialny
 John Paul (1921–1995) – brytyjski aktor
 John Paul Sr. (ur. 1939) – amerykański kierowca wyścigowy
 John Paul Jr. (ur. 1960) – amerykański kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 
 Jan Paweł